Прочность бумаги по Деннисону — это метод определения прочности бумаги на выщипывание путём использования специальных восковых палочек разной клейкости. Название происходит от фамилии основателей американской бумажной фабрики Dennison Manufacturing (ныне часть ), разработавших этот метод.

Суть метода  
Подобранные опытным путём восковые палочки разогревают с одного конца до степени плавления воска и наносят на тестируемый бумажный лист. После момента остывания, приклеенный образец отделяют на разрыв и определяют момент выщипывания по факту. Палочки низкой клейкости отделяются без нарушения верхнего слоя бумажного волокна, маркеры высокой клейкости работают на разрыв бумажных волокон. Таким образом, прочность бумаги по методу Деннисона, с использованием восковых образцов, имеет номера от 1 до 18 по их количеству. Офисная бумага как правило имеет порядковый номер 14 .

Примечания

Литература 
 

Бумага